Carl Troilius kan syfta på:
 Carl Oskar Troilius, SJ-chef och riksdagsledamot på 1800-talet.
 Carl-Åke Troilius, plastikkirurg.